Altran Technologies, SA é uma empresa multinacional francesa de consultoria em inovação e engenharia de alta tecnologia fundada em 1982 na França.  Tem 50 000 empregados pelo mundo e receita de 1,430 bilhões de euros.

Fundada em 1982 na França, a Altran é líder no mercado europeu de consultoria em Tecnologia e Inovação, destacando-se no setor como um dos maiores do mundo. A Altran mantém operações em mais de 20 países: Alemanha, Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília), China, Coreia do Sul, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Países Baixos, Portugal, Suécia, Suíça e Venezuela. Ao todo, a companhia reúne 180 subsidiárias. 
  
Em 2006, o grupo faturou cerca de US$ 2 bilhões. Entre as empresas que compõem o grupo Altran, destacam-se Arthur D.Little, Cambridge Consultants, Hilson Moran, Control Solutions, Media Aerospace, Pr(i)me, DCE Consultants, Praxis, Synetics, SEGIME.

Altran Brasil
A empresa está presente no Brasil desde 1999, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A Altran do Brasil atua em quatro áreas: consultoria em Inovação e Engenharia (Altran Technologies e Altran TCBR); Consultoria em TI (Altran CIS), Conselho Estratégico (Arthur D.Little).

O grupo Altran também adquiriu, no Brasil, a AIS Tecnologia, empresa que presta serviços para o Governo de Goiás, Fundação Getúlio Vargas e Caixa Seguradora.

Altran Portugal
A Altran está presente em Portugal desde 1998 e tem mais de 2 500 colaboradores neste país. A sua sede fica em Lisboa (Parque das Nações) e possui filiais no Porto e no Fundão.

Ligações externas
Site da empresa
()

Empresas de consultoria da França